Mike McEwen ist der Name folgender Personen:
* Mike McEwen (Eishockeyspieler) (* 1956), kanadischer Eishockeyspieler
 Mike McEwen (Curler) (* 1980), kanadischer Curler